Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2002 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2002 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nathalie Tauziat was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Jelena Dokić uit Joegoslavië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Russin Anastasija Myskina in twee sets. Dokić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Birmingham op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij evenwel haar openingspartij.

De Nederlandse Miriam Oremans bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Jelena Lichovtseva waren het eerste reekshoofd – kort voor aanvang van het toernooi meldden zij zich echter af.

Het ongeplaatste duo Shinobu Asagoe en Els Callens won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamen­lijke titel. De Belgische Callens had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Asagoe geen.

Callens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2002
Birmingham